AFC Ajax in het seizoen 2012/13 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2012/13 (vrouwen)